Sieben Quellen heißen folgende geographische Objekte:

 Sieben Quellen (Aachen), die Quellen des Wildbaches in Aachen, Nordrhein-Westfalen 
 Sieben Quellen (Eschenlohe), einige Karstquellen bei Eschenlohe, Bayern
 Sieben Quellen (Heidenheim), einige Quellen  bei Heidenheim, Bayern
 Sieben Quellen (Karlgraben), einige Quellen, die in die Wasserversorgung von Wien einspeisen
 Sieben Quellen (Kleve), einige Quellen im Klever Reichswald bei Kleve, Nordrhein-Westfalen
 Sieben Quellen (Linderhof), einige Quellen am Flusslauf der Linder, Bayern
 Sieben Quellen (Sulzbach-Rosenberg), einige Karstquellen bei Sulzbach-Rosenberg, Bayern

Siehe auch:
 Siebgen-Quelle
 Siebenbrunnen
 Kloster Sept-Fons